

Culture populaire 
 Le dahu (ou dahut) est un animal imaginaire.

Presse et littérature 
 Le guide du dahu est un guide pratique de la ville de Grenoble, édité chaque année depuis 1980 par les étudiants de Grenoble École de management.
 La Chasse au Dahu est un roman de Paul Gerrard, publié en 1989.

Toponyme 
 La ville de Dahu est une subdivision administrative de la province de Taïwan, plus précisément du comté de Miaoli, en République de Chine

Sigle ou acronyme